Dressed to Kill (1928), een film uit 1928.
Dressed to Kill (1941), een film uit 1941 met Lloyd Nolan, Mary Beth Hughes, en Sheila Ryan
Dressed to Kill (1946), alias Sherlock Holmes in Dressed to Kill
Dressed to Kill (1980), een film uit 1980, geregisseerd door Brian De Palma
Dressed to Kill (album), een album van Kiss uit 1975
Dressed To Kill (lied), een lied van New Found Glory
Dressed to Kill (boek), een boek van Sydney Ross Singer en Soma Grismaijer